Pierre Billard peut désigner :
 Pierre Billard (1653-1726), un écrivain français ;
 Pierre Billard (1900-1971), peintre français ;
 Pierre Billard (1921-2012), un scénariste, acteur et réalisateur français ;
 Pierre Billard (1922-2016), un journaliste français, cofondateur de l'hebdomadaire Le Point.